Naselja u BiH:
 Zaselje (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Zaselje (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Zaselje (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez

Crna Gora:
 Zaselje (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja